Figge kan vara ett smeknamn för Fredrik men även ett efternamn:

Förnamn 
 Figge Boström, svensk musiker, musikproducent och låtskrivare
 Figge Holmgren, svensk konstnär och grafiker
 Figge Norling, svensk skådespelare och teaterregissör

Efternamn 
 Eddie Figge, svensk bildkonstnär, poet, revyartist och filmskådespelerska

Se även 
 Figurant

Svenska efternamn